«Piece by Piece» — другий студійний альбом британської джаз-блюз співачки грузинського походження Кеті Мелуа. В Британії альбом вийшов 26 вересня 2005 року. У перший тиждень опісля релізу альбом продався у Великій Британії в 120,459 копій.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кеті Мелуа 

Альбоми Кеті Мелуа
Альбоми Dramatico Records
Джазові альбоми
Блюзові альбоми